392 км, 392-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.;

 
 392 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 264517
 392 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область). Код 603926
 392 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 770643